Клуб Микки Мауса (телепрограмма)
 Клуб Микки Мауса (мультсериал)
 Клуб Микки Мауса (фильм)